Petuelring (München), een straat in München
Petuelring (metrostation), een station van de metro van München